Phyllopertha är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Stephens 1830. Enligt Catalogue of Life ingår Phyllopertha i familjen Rutelidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen bladhorningar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Phyllopertha (Rutelidae)